Hongaars handbalteam (mannen)
 Hongaars handbalteam (vrouwen)